Pellegrini steht für:
 Pellegrini (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Stieda-Pellegrini-Köhler-Schatten, Krankheitsbild

Pellegrini ist der Name folgender

Orte in Argentinien:
 Departamento Pellegrini, Verwaltungseinheit in der Provinz Santiago del Estero
 Partido Pellegrini, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
 Pellegrini (Buenos Aires), Ort im Partido Pellegrini
 Carlos Pellegrini (Santa Fe), Stadt in der Provinz Santa Fe
 Colonia Carlos Pellegrini, Ort in der Provinz Corrientes

geografischen Objekte in Argentinien:
 Lago Pellegrini, See in der Provinz Río Negro

Siehe auch:
 Pellegrin
 Pellegrino